Ку́пянск () — город в Харьковской области Украины, административный центр Купянского района и Купянской городской общины. Крупный железнодорожный узел на востоке страны.

Географическое положение 
Город Купянск находится на расстоянии 116 км от Харькова на обоих берегах реки Оскол в месте впадения в неё реки Купянка (правый приток) на востоке Харьковской области.
Выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Голубовка. Выше по течению реки Купянка примыкает село Московка. К городу примыкают сёла Кучеровка, Подолы и Радьковка. Через город проходят автомобильные дороги  и .

В городе расположен крупный железнодорожный узел, станции Купянск, Эстакадный, Платформа 523 км, Заосколье, Оливино, Бригадный, Купянск-Сортировочный, .

История

От основания города до начала XX века 

В 1655 году была основана слобода Купянка или Купенка на правом, высоком берегу Оскола. Через год был построен небольшой острог Белгородской засечной линии.

Первое упоминание о слободе в письменных источниках относится к 1685 году. В конце XVII в. поселение было включено в состав Изюмского полка.

1708 г.— Декабря 18. Азов, а к нему города: …Купчинка.

25 сентября 1779 года городку Купенке был присвоен статус город Купенск, Воронежскаго Наместничества, уезда Купенскаго и с 1779 года Купянск стал уездным городом.

В 1780 году город Купянск вошёл в состав Воронежского наместничества, в 1797 году — в состав Слободско-Украинской губернии.

В 1807 году было открыто Купянское просветительное училище, в 1819 году — Купянское духовное училище.

В 1871 году здесь действовали маслобойный, свече-сальный и три кирпичных завода.

В 1872 году на базе женского отделения Купянского училища открылась Купянская женская гимназия.

В 1886 году было открыто Купянское Александровское ремесленное училище.

В 1893 году численность населения составляла 3450 человек, здесь имелось 815 домов (796 деревянных и 19 каменных), действовали ремесленное училище, духовное училище, женская прогимназия и 52 торговые лавки.

В 1895 году вблизи Купянска прошла железнодорожная линия Балашов-Купянск-Харьков, Харьков-Лисичанск и в конце XIX века Купянск стал железнодорожным узлом.

Во время революции 1905—1907 годов жители Купянска участвовали в Октябрьской всероссийской политической стачке 1905 года.

Революция и гражданская война на Украине 

После Февральской революции, с 29 марта 1917 года в Купянске началось издание местной газеты «Голос народа».

В декабре 1917 года в Купянске была установлена Советская власть. В ходе гражданской войны власть несколько раз менялась: c января до апреля 1918 город входил в «красную» Донецко-Криворожскую Республику, в апреле 1918 года был оккупирован немецкими войсками и был включён в состав Украинской державы гетмана П. П. Скоропадского.

22 сентября 1918 года на участке от Глухова до Купянска из советских партизанских и повстанческих отрядов началось формирование 2-й повстанческой дивизии РККА, 18 ноября 1918 года получившей задачу вести разведку в направлении на Купянск, в дальнейшем, в конце декабря 1918 года Купянск заняли части оперативной группы И. С. Кожевникова, действовавшей против воронежской группы войск Донской армии генерала П. Н. Краснова.

После перехода в наступление войск ВСЮР, в конце мая 1919 года к Купянску начала отступление 13-я армия РККА, 1 (13) июня 1919 года город заняли войска белого Юга России.

15 августа 1919 года ударная группа войск Южного фронта РККА под командованием В. И. Селивачёва перешла в наступление в стык между Добровольческой и Донской армиями ВСЮР в направлении на Бирюч, Валуйки и Купянск с задачей занять Валуйки и Купянск. 27 августа 1919 года передовые части РККА вышли к Купянску, но начавшиеся бои на флангах заставили ударную группу отступить к рубежу реки Сейм.

24 ноября 1919 года штаб Южного фронта РККА поручил левофланговым соединениям 13-й армии и 1-й Конной армии после перехода сил фронта в наступление нанести удар на Купянск, в котором были сосредоточены части 2-го и 3-го Кубанских и 4-го Донского конных корпусов и 3 бронепоезда ВСЮР. 16 декабря 1919 года северо-восточнее Купянска 42-я стрелковая дивизия РККА разгромила два кавалерийских полка 3-го Кубанского корпуса ВСЮР, после чего вышла на подступы к городу, из которого начали отход на юг стремившиеся избежать окружения части ВСЮР.

Межвоенный период 
В 1937 году был построен сахарный завод, также до войны были построены пивоваренный и маслодельный заводы.

Вторая мировая война 
В ходе Великой Отечественной войны правительство УССР эвакуировалось из Киева в Харьков, а затем в Купянск (поэтому Купянск считался третьей столицей Украины). С 25 октября 1941 по 24 июня 1942, с 4 по 17 февраля 1943 и с 16 марта по 23 августа 1943 года Купянск являлся административным центром Харьковской области.

24 июня 1942 года нагорная часть города была оккупирована немецкими войсками (пригород Заосколье — на несколько дней позже).

2-3 февраля 1943 года в ходе Ворошиловградской операции город освобождён советскими войсками 15-го ск 6-й армии Юго-Западного фронта в составе:
 350-я стрелковая дивизия (полковник Зверев Григорий Александрович);
 172-я стрелковая дивизия (полковник Тимофеев, Николай Сергеевич);
 115-я танковая бригада (полковник Мельников, Антон Михайлович),
 212-го отдельного танкового полка (подполковник Шульгин, Борис Владимирович.

Весной 1943 года через Купянск проходил первый рубеж обороны, на котором перед началом сражения на Курской дуге были сосредоточены резервы Юго-Западного фронта РККА.

В годы войны 8810 жителей города и Купянска-Узлового воевали на фронтах в рядах РККА и Советской армии; из них погибли 3995 воинов; 3854 из них были награждены орденами и медалями СССР. Купянчане Л. Д. Чурилов, Н. П. Чалый, А. Е. Вербицкий, И. И. Сидоренко за подвиги на войне удостоены звания Герой Советского Союза; мл. лейтенант А.А. Печерица бросился с гранатами под гусеницы немецкого танка.

Послевоенное восстановление 
В 1947 году в городе было 48 библиотек с книжным фондом 148 тысяч томов.

В четвёртой пятилетке было отстроено около 34 тыс. м² жилого фонда, проведены значительные работы по благоустройству и озеленению города. В 1953 году здесь действовали кирпично-черепичный завод, силикатный завод, известковый завод, сахарный завод, маслодельный завод, сельхозтехникум, училище, зооветеринарная школа, акушерская школа, две средние школы рабочей молодёжи, 5 средних школ, 4 семилетние школы, 2 начальные школы, Дом культуры, 3 кинотеатра, 35 библиотек, 8 клубов и стадион.

В январе 1959 года численность населения составляла .

В 1966 году население составляло 37266 человек; здесь действовали множество промышленных предприятий и гражданский аэропорт.

В 1971 году численность населения города составляла 35 тыс. человек, здесь действовали машиностроительный завод, литейный завод, завод железобетонных конструкций, завод скобяных изделий, швейная фабрика, домостроительный комбинат, молочно-консервный завод, мясокомбинат и несколько других предприятий (пищевой промышленности, по производству мебели и строительных материалов).

В 1981 году здесь действовали машиностроительный завод, завод хозяйственных изделий, домостроительный комбинат, комбинат строительных материалов, завод железобетонных конструкций, мебельный цех Чугуевской мебельной фабрики, швейная фабрика, завод мясо-костной муки, молочно-консервный комбинат, мясокомбинат, сахарный комбинат, пивоваренный завод, пищевкусовая фабрика, предприятия по обслуживанию железнодорожного транспорта, райсельхозтехника, комбинат бытового обслуживания и несколько других предприятий, а также автотранспортный техникум, медицинское училище, три ПТУ, 13 общеобразовательных школ, музыкальная школа, спортивная школа, три больницы и шесть иных лечебных учреждений, Дом культуры, три клуба, кинотеатр, 22 библиотеки и историко-краеведческий музей.

В январе 1989 года численность населения составляла .

Независимая Украина 
После провозглашения независимости Украины здесь был оборудован железнодорожный таможенный пост «Купянск» Харьковской таможни, который находится в зоне ответственности Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления ГПСУ.

Осенью 2003 года Купянское хлебоприёмное предприятие было признано банкротом и ликвидировано.

В соответствии с реформой системы профессионально-технического образования в Харьковской области, в январе 2016 года на баланс городского бюджета были переданы три учебных заведения: ПТУ № 34, Купянский профессиональный аграрный лицей (ПТУ № 64) и высшее профессиональное училище № 27. В октябре 2016 года Купянский профессиональный лицей и Купянский профессиональный аграрный лицей были ликвидированы — их присоединили к высшему профессиональному училищу № 27 и переименовали в Купянский региональный центр профессионального образования.

Война 2022 года 

Оккупация
С 27 февраля город был оккупирован российскими войсками. В отношении мэра города Геннадия Мацегоры Харьковской областной прокуратурой были выдвинуты обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в госизмене.
Наступление ВСУ

 
10 сентября 2022 года западную часть города освободили украинские войска, 16 сентября 2022 года  левобережная часть Купянска была освобождена спецподразделением Kraken. С оперативной точки зрения потеря даже части города имела решающее значение, поскольку снабжение российских войск под Изюмом шло через железнодорожную станцию Купянск-узловой. 12 сентября над городом был поднят украинский флаг. 18 сентября появились сообщения об освобождении подразделениями ВСУ восточной части города, отделённой от западной рекой Оскол.

Промышленность 

 Купянский молочноконсервный комбинат.
 Купянский сахарный комбинат (банкрот).
 Купянский хлебозавод «Кулиничи».
 Купянский хлебозавод № 8.
 Купянский мясокомбинат.
 Купянский машиностроительный завод.
 Купянский силикатный завод (в поселке Купянск-Узловой).
 Пивоваренный завод «Бел-Гер».
 Завод железобетонных конструкций ЗЖБК-11.
 Купянская городская типография.
 СП «УВРК» (Украинская Восточная Рыбная Компания), теперь U.F.C.
 Купянский завод «Метиз».

Объекты социальной сферы 

 Школа-детский сад № 2, № 4, № 7.
 6 детских садов.
 9 общеобразовательных школ, одна из них имени Героя Советского Союза Н. Ф. Химушина
 3 гимназии.
 Купянский автотранспортный колледж.
 Купянский медицинский колледж
 Купянский региональный центр профессионального образования
 3 музыкальные школы.
 Автошкола.
 4 стадиона («Спартак», «Локомотив», «Оскол», «Металлург»), 2 бассейна.
 2 спортшколы.
 4 дома культуры.
 3 библиотеки.
 Музей.
 3 парка культуры и отдыха.

Достопримечательности 

 Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. 1941—1945 гг.
 Памятник Химушину Н. Ф. — Герою Советского Союза. 1943 г.
 Первый на Украине памятник медицинской сестре. С 1 сентября 2004 года.
 Памятник Т. Г. Шевченко. Август 2009 г.
 Краеведческий музей.
 Никольский собор (Купянск) — с 2012 кафедральный Изюмской и Купянской епархии.
 Покровская церковь (Купянск).
 Памятник командирше бронепоезда Л. Г. Макиевской, 1964 г. (автор Чаленко В. Н., № 209-Ха реестра памятников).
 Памятник байбаку, символу города.
 Памятник творчества Николая Сядристого.

Город в культуре 
 Купянск неоднократно упоминается в повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». События глав 2—4 происходят в Купянске и его окрестностях (Петропавловка).
 Считается, что Александр Довженко в своём рассказе «Воля до життя» описал Купянск, а точнее ООШ I—III ступеней № 1, где в то время находился госпиталь.
 В 2015 году был создан мод на Grand Theft Auto: San Andreas под названием Grand Theft Auto: Купянск, действие которой происходит в Купянске.
 В 2017 году рэпер МС В выпустил песню под названием «Купянск».
 В российском сериале «Карамболь» город упоминается под переделанным названием Крупьенск (Крупьянск). Действия происходят в селе на побережье Оскола поблизости Купянска.
 В фильме «Баллада о солдате» есть эпизод, в котором Юрий Левитан по радио сообщает о городе, употребляя неправильное ударение: «Советские войска освободили город Купянск».

Примечания

Литература 
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины, 1979.
 Военный энциклопедический словарь. М., Военное издательство, 1984.
 Исаев А. В. От Дубно до Ростова. — М.: АСТ; Транзиткнига, 2004.

Ссылки 
 Официальный сайт города Купянска, Купянского горсовета и горисполкома

Населённые пункты Купянского городского совета
Города Харьковской области
Купянск